Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Vindictive :
 le , une galère de 6 canons capturé en mars 1779 sous le nom de Lee. Il est mis en service sous le nom de Vindictive et vendu à la Jamaïque en 1786 ; 
 le  (anciennement Bellona), une frégate de la marine néerlandaise lancée à Rotterdam en 1786 et capturé par la Royal Navy en 1796 ; démoli en 1816 ; 
 le , un navire de ligne de troisième rang de 74 canons lancé en 1813 et vendu en 1871 ;
 le , un croiseur de classe Arrogant lancé en 1897 et sabordé en 1918 ;
 le , un croiseur lourd de la classe Hawkins lancé en 1918 et converti en porte-avions durant sa construction ; démoli en 1946.

Vindictive